

Miejscowości w USA 
 Iuka – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Iuka – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Pratt
 Iuka – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Tishomingo

Gminy w USA 
 Iuka (ang. Iuka Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion

Zobacz też 
 Bitwa pod Iuką – bitwa podczas wojny secesyjnej (19 września 1862) na terenie hrabstwa Tishomingo w stanie Missisipi